Ljudmila Konowalowa (russisch Людмила Коновалова) ist der Name folgender Personen:

* Ljudmila Lwowna Konowalowa (* 1984), russische Tänzerin
 Ljudmila Wassiljewna Konowalowa (* 1968), russische Basketballspielerin